Greta Small (ur. 16 października 1995 w Wangaratta) – australijska narciarka alpejska, czterokrotna mistrzyni Australii, mistrzyni Wielkiej Brytanii i trzykrotna mistrzyni Australii wśród juniorów.

Small raz brała udział na mistrzostwach świata w Schladming. Jej najlepszym miejscem było 25. miejsce w superkombinacji.

Small zadebiutowała w zawodach Pucharu Świata 26 października 2013 roku w Sölden, gdzie nie zakwalifikowała się do pierwszego przejazdu w gigancie. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła 1 marca 2015 roku w Bansku, zajmując 25. miejsce w kombinacji.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2013/2014: -
 sezon 2014/2015: 110.
 sezon 2017/2018: -
 sezon 2018/2019: 117.
 sezon 2020/2021: -
 sezon 2021/2022:

Miejsca na podium w zawodach 
Small nie stawała na podium zawodów PŚ.

Przypisy

Bibliografia 
 

Australijscy narciarze alpejscy
Australijscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1995